The Cat – album di Jimmy Smith del 1964
 The Cat – film del 1966 diretto da Ellis Kadison
 Il ladro (T.H.E. Cat) – serie televisiva statunitense del 1966
 The Cat – precedente nome del traghetto taiwanese Hai Xia Hao

Pagine correlate 
 Cat
 The Cats